Scutt ist der Familienname folgender Personen:

 Connor Scutt (* 1996), englischer Dartspieler
 Der Scutt (1934–2010), US-amerikanischer Architekt
 Helena Scutt (* 1992), US-amerikanische Seglerin 
 Jocelynne A. Scutt (* 1947), australische Rechtsanwältin, Autorin und Filmemacherin
 Michelle Scutt (* 1960), britische Leichtathletin
 Steve Scutt (* 1956), britischer Sprinter

Siehe auch:

 Scud
 Skut